Pleisenjöchl heißen folgende geographische Objekte:

 Pleisenjöchl (Vinschgau), 3108 m, Pass zwischen Matsch und Schlandraun im Vinschgau, Ötztaler Alpen, Südtirol
 Pleisenjöchl (Inntal), 2190 m, Pass zwischen Axamer Lizum und Senderstal im Mittelinntal, Stubaier Alpen, Nordtirol